Albert Engström (1869-1940), artiste et écrivain suédois ;
  (1912-1987), médecin suédois, inventeur du respirateur artificiel au début des années 1950 ;
 Christian Engström (1960-), programmeur informatique, activiste et homme politique suédois ;
 Hillevi Engström (1963-), femme politique suédoise ;
 Ingemo Engström (1941-), réalisatrice et scénariste finlandaise ;
 Martin Engström (1+53-), musicien suédois ;
 Molly Engstrom  (1983-), joueuse de hockey sur glace américaine ;
 Per Leander-Engström (1886-1927), peintre suédois.